«Одиножды один» — советский художественный фильм 1974 года, снятый режиссёром Геннадием Полокой по сценарию Виктора Мережко.

Сюжет 

Полотёр Иван  Иванович Каретников жил в своё удовольствие и менял жён, не задумываясь о завтрашнем дне. Дожив до шестидесяти, он сам впервые оказался в незавидном положении,  когда очередная молодая жена его же самого прилюдно и бросила, прямо на Речном вокзале. 
Не изменяя своему жизненному принципу, Каретников тут же пытается лихо посвататься к незнакомой девушке, но попытка оказывается тщетной. И вот уже какая-то сердобольная старушка сама ему намекает, что была бы не прочь выйти за него, старичка, замуж. Тут Иван, наконец, осознаёт, как необходима ему настоящая семья. И тогда он решает посетить своих бывших жён и детей, разбросанных по всему Советскому Союзу, в надежде у кого-то из них остаться и осесть. Навещая их, Иван Иванович понимает, что его нигде не ждут и доживать свой век ему предстоит одному.

Встретившись со старшей дочерью, он делает серьёзные выводы, критически оценивая свою жизнь.

В ролях 
 Анатолий Папанов — Иван Иванович Каретников
 Нина Архипова — Мария
 Владимир Кашпур — Кузьма
 Валентина Теличкина — Нина Каретникова
 Михаил Поляк — Володька
 Николай Караченцов — Анатолий Перфилов
 Татьяна Пельтцер — Матвеиха
 Юлия Орехова — Светланка
 Регина Корохова  — Раиса
 Светлана Жгун — Верка
 Татьяна Опаркина — молодуха
 Арнольд Сиккел –сотрудник управления Котельного завода

 Песни в фильме 
Все песни для фильма были написаны Владимиром Высоцким. Однако из восьми песен в фильм вошли только пять, да и те — в урезанных вариантах.

 Песня Вани у Марии (вошли строфы 7-10). Стилизация под песни, исполнявшиеся нищими-инвалидами в вагонах электричек.
 Песня о чёрном и белом лебедях (вошла строфа 3). Стилизация под народную песню.
 Величальная отцу (вошла строфа 1). Стилизация под обрядовую народную песню.
 Частушки к свадьбе (не вошла).
 Студенческая песня (вошли без конечных строк 1 и 4 строфы).
 Частушки (вошли строфы 3, 4, 6-8, 10 и дополнительная строфа на украинском языке, также сочинённая Высоцким).
 Грустная песня о Ванечке (не вошла).
 Песня Вани перед студентами (не вошла).

В фильме также использована песня The Beatles «Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band» (на дискотеке).

На роль Анатолия Перфилова пробовался Андрей Миронов, на эту же роль Геннадий Полока планировал и Владимира Высоцкого, но его не утвердил художественный совет.

 Ссылки 
 Елена Бауман.'' «Закачался некрашенный пол…»  // «Советский экран» № 18, сентябрь 1975 г.

Примечания 

Кинокомедии СССР
Кинокомедии 1974 года
Фильмы СССР 1974 года
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы Геннадия Полоки
Фильмы по сценариям Виктора Мережко